Turner kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Jefferis Turner
 Andrew A. Turner
 Billie Lee Turner
 Bruce J. Turner
 Clarence Lester Turner
 Dawson Turner
 George Francis Turner
 Henry J. Turner
 Ian Mark Turner
 John M. Turner
 Melvin D. Turner
 Ruth Dixon Turner
 Rowland Edwards Turner

Robotskapade auktorsförkortningar